Orne (folyó, Lotaringia)
 Orne (folyó, Normandia)

 Orne Franciaország megyéje Alsó-Normandia régióban

 Sarah Orne Jewett (1849-1909) amerikai író, novellista